Ronchères (Aisne)
 Ronchères (Yonne)